USS Experiment (1799)
USS Experiment (1832)